

Code 
BI est un code qui signifie :
 Burundi, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .bi
 bichelamar (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues, code alpha-2,
 Biscaye, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.

Sigle 
BI est un sigle désignant:
 indice de Breidbart (en anglais Breidbart index), un nombre représentant le caractère « envahissant » d'un article Usenet,
 Business Intelligence, un terme anglais désignant l'informatique décisionnelle
 Baccalauréat international, un diplôme d'études secondaires reconnu dans plusieurs pays,
 Brigade d'intervention, une unité de la Police nationale française,
 Brigades internationales, des volontaires de tous pays s'étant portés au secours de la République pendant la Guerre d'Espagne,
 Bohemia Interactive, est une entreprise tchèque de jeux vidéo pour PC et pour console,
 Bloc identitaire, un parti français d'extrême droite, renommé ensuite en Les Identitaires

Autres 
Bi peut faire référence à :
 bismuth, un symbole de l'élément chimique, selon le tableau périodique des éléments,
 bisexuel(le),
 Les bi sont des disques de jade fabriqués anciennement en Chine.
 Bi, un astérisme utilisé en astronomie chinoise,
 « bi », le cri des jeunes marsupilamis,
 Bì (毕) est un nom de famille chinois
 Bì Fújiàn.
 Le  désigne en vietnamien la couenne de porc (entre autres).
Le grand-bi, un type de bicyclette.
 B.I, auteur-compositeur, rappeur, chanteur et danseur sud-coréen.

Patronyme 

 Irié Goli Bi, écrivain ivoirien.
  (1967-), réalisateur canadien.
 Bi Xiaolin (1989-), footballeuse chinoise.

Code